Paper (inglês, em português: papel) pode referir-se a:
 Paper - termo inglês para artigo científico;
 The Paper - filme estadunidense de 1994 dirigido por Ron Howard;
 e-paper - tecnologia que procura imitar o papel convencional com uma impressão eletrônica de textos e imagens;
 Paper tape - forma de armazenamento de dados;
 Paper Mario - jogo do Super Mario;
 Paper Lace - banda inglesa;
 Paper Walls - álbum da banda estadunidense Yellowcard lançado em 2007;
 Hotel Paper - álbum da cantora Michelle Branch lançado em 2003;
 Paper - revista independente situada em Nova Iorque.

Desambiguação